Риоха може бити:

 Риоха, аутономна покрајина и провинција у Шпанији
 Риоха (град у Аргентини), град у Аргентини
 Риоха (провинција у Аргентини), провинција у Аргентини